Рул () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Рул, Боб (1944—2019) — американский профессиональный баскетболист.
 Рул, Мерседес (род. 1948) — американская театральная и телевизионная актриса.
 См. также 
 Рулл
 Руль